Верпч, Вербча, Солоновка () — правый приток Тетевы, протекающий по Городнянскому району (Черниговская область, Украина).

География 
Длина — 26, 21 км. Площадь водосборного бассейна — 124 км². Уклон реки — 1,3 м/км. Русло реки (отметки уреза воды) в среднем течении (село Староселье) находится на высоте 139,4 м над уровнем моря.

Русло сильно-извилистое; у истоков русло выпрямлено в канал (канализировано) шириной 7 м и глубиной 1,8 м. Есть пруды. Пойма занята очагами заболоченных участков с тростниковой растительностью, лесов. У истоков притока Тетева создана сеть каналов и торфоразработка.

Река берёт начало на болотном массиве севернее села Хоробичи (Городнянский район). Река течёт на восток, юго-восток, восток с различными углами. Впадает в Тетеву западнее села Гасичевка (Городнянский район).

Притоки: (от истока к устью)
 Андреевка
 Тетева (пр)

Населённые пункты на реке: (от истока к устью)
 Рубеж
 Зоряное
 Староселье
 Солоновка
 Сутоки

Примечания

Источники 
 Екологічний паспорт Чернігівської області 2017 року. Департамент екології та природних ресурсів — Чернігівська ОДА. 104 с.

Бассейн Снова
Реки Черниговской области